Мохаммед Ларби Арури (; 13 мая 1983, Тунис, Тунис) — тунисский футболист, защитник.

Биография 

Воспитанник клуба «Эсперанс». Начал профессиональную карьеру в «Ла Марсе», за клуб выступал с 1999 года по 2003 год. Затем с 2003 года по 2006 год играл за «Этуаль дю Сахель». В 2005 стал обладателем Кубка лиги Туниса, а в 2006 стал победителем Кубка Конфедерации КАФ.

В июле 2006 года перешёл в литовский «Каунас». 2 октября 2008 года дебютировал в составе команды в еврокубках, в матче квалификации Кубка УЕФА против итальянской «Сампдории» (1:2), Араури отыграл весь матч. «Каунас» по итогам двух встреч уступил «Сампдории» (1:7) и вылетел из турнира, во второй игре Арури вышел на замену. В составе «Каунаса» выиграл чемпионат Литвы в 2006 и 2007, стал обладателем Кубка Литвы 2008. Также в 2008 стал победителем Балтийской лиги. В составе «Каунаса» Арури не был основным игроком.

После выступал на родине за «Касерин» из одноимённого города, а затем за «Компьень» в любительском чемпионате Франции. В начале 2010 года подписал контракт с казахстанским «Ордабасы». В чемпионате Казахстана провёл всего 4 матча, так и не сумев закрепиться в составе.

Летом 2010 года перешёл в запорожским «Металлург» на правах свободного агента. В Премьер-лиге Украины дебютировал 25 июля 2010 года в выездном матче против львовских «Карпат» (1:0). По ходу сезона получил травму из-за которой пропустил большую часть первой половины сезона. По итогам сезона 2010/11 «Металлург» занял последнее 16 место и вылетел в Первую лигу Украины. Арури сыграл в 12 матчах, в которых получил 5 жёлтых карточек.

Летом 2011 года у него закончился контракт с клубом и он покинул его. Позже он побывал на просмотре в криворожском «Кривбассе», но в итоге на правах свободного агента контракт подписал с «Александрией». В составе команды в чемпионате дебютировал 8 июля 2011 года в выездном матче против полтавской «Ворсклы» (0:1), Арури вышел в перерыве вместо Александра Казанюка.

Зимой 2012 года Арури возвращается в шымкентский «Ордабасы». Отыграл полный матч в суперкубке Казахстана и вместе с командой завоевал золотые медали.

Достижения 
 Обладатель Кубка лиги Туниса (1): 2005
 Обладатель Кубка Конфедерации КАФ (1): 2006
 Чемпион Литвы (2): 2006, 2007
 Обладатель Кубка Литвы (1): 2008
 Победитель Балтийской лиги (1): 2008
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 

Футболисты Туниса
Игроки ФК «Марса»
Игроки ФК «Этуаль дю Сахель»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Касерин»
Игроки ФК «Компьень»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Александрия»